Martin Johann Schmidt, (1718-1801), pintor austríaco.
 Martin Benno Schmidt (1863-1949), patólogo alemán.
 Martin Schmidt (director danés) (n.1961), director danés de cine.
 Martin Schmidt (entrenador) (n.1967), entrenador suizo de fútbol.
 Martin Schmidt (yudoca) (n.1969), yudoca alemán.